Makhaira – antica arma da taglio
Makhaira rossica – rettile marino estinto